Belbèse is een gemeente in het Franse departement Tarn-et-Garonne (regio Occitanie) en telt 113 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Castelsarrasin.

Geografie 
De oppervlakte van Belbèse bedraagt 3,6 km², de bevolkingsdichtheid is dus 31,4 inwoners per km².

Demografie 
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links 
 Informatie over Belbèse
 

Gemeente in Tarn-et-Garonne